Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute du  au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Christina Sandberg.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Christina Sandberg et Betty Stöve.

En double mixte, la paire Betty Stöve et Jean-Claude Barclay enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hilversum
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Hilversum
Sport aux Pays-Bas en 1971
Tennis en juillet 1971
Tennis en août 1971